A22 kan avse

 A22 (båt) – en skärgårdskryssare

Motorvägar
 A22 (motorväg, Frankrike)
 A22 (motorväg, Italien)
 A22 (motorväg, Nederländerna)
 A22 (motorväg, Tyskland)
 A22 (motorväg, Österrike)